Дубровский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и/или административно-территориальных единиц в Белоруссии и России.

Белоруссия 
 Дубровский сельсовет — упразднённый сельсовет в Ушачском районе Витебской области.
 Дубровский сельсовет — упразднённый сельсовет в Добрушском районе Гомельской области.
 Дубровский сельсовет — сельсовет в Лельчицком районе Гомельской области.
 Дубровский сельсовет — сельсовет в Пуховичском районе Минской области

Россия 
 Дубровский сельсовет — в Алейском районе Алтайского края.
 Дубровский сельсовет — в Маслянинском районе Новосибирской области.
 Дубровский сельсовет — в Шарлыкском районе Оренбургской области.
 Дубровский сельсовет — в Спасском районе Пензенской области.
 Дубровский сельсовет — в Тамбовском районе Тамбовской области.
 Дубровский сельсовет — в Бабаевском районе Вологодской области.
 Дубровский сельсовет — в Бабаевском районе Вологодской области.
 Дубровский сельсовет — в Киквидзенском районе Волгоградской области.

Упразднённые 
 Дубровский сельсовет — в Дмитровском районе Московской области (1923—1939)
 Дубровский сельсовет — в Истринском районе Московской области (1929—1939)
 Дубровский сельсовет — в Байкибашевском районе БАССР (1937—1956)

Украина 

 Дубровский сельский совет — в Барановском районе Житомирской области (упразднён в 2015)
 Дубровский сельский совет — в Брусиловском районе Житомирской области (упразднён в 1954)
 Дубровский сельский совет — в Олевском районе Житомирской области (упразднён в 1954)
 Дубровский сельский совет — в Ярунском районе Житомирской области (упразднён в 1954)
 Дубровский сельский совет — в Закарпатском районе Житомирской области (упразднён в 2020)
 Дубровский сельский совет — в Ужгородском районе Житомирской области (упразднён в 2020)